Доде Тахири (; 27 ноября 1918, Пеца, Албания — 28 мая 1988) — албанский футболист, игравший на позиции вратаря.

Клубная карьера 
В 1930-е годы Доде Тахири выступал за югославскую команду «Обилич» из города Аранджеловац. После окончания Второй мировой войны Тахири некоторое время защищал ворота «Влазнии», при нём дважды становившейся чемпионом Албании (в 1945 и 1946 годах). В сезонах 1946/47 и 1948/49 Тахири выступал в югославской Первой лиге за «Будучност» из Титограда. В 1950-е годы он вернулся в команду из Аранджеловаца.

Карьера в сборной 

22 августа 1946 года Доде Тахири дебютировал за сборную Албании в товарищеском матче против сборной Черногории. Тахири защищал ворота сборной Албании в первом официальном её матче, против сборной Югославии, проходившей в рамках Балканского кубка 1946 года.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 3 матча / 4 пропущенных гола; eu-football.info.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на worldfootball.net

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Влазния»
Игроки ФК «Будучност» Подгорица